Chevrolet Classic (Ameryka Północna) – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 2003–2005.
 Chevrolet Classic (Ameryka Południowa) – samochód osobowy produkowany na rynek południowoamerykański w latach 2002–2016.